Skok wzwyż kobiet był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas XII mistrzostw Europy w Pradze Kwalifikacje rozegrano 30 sierpnia, a finał 31 sierpnia 1978 roku. Zwyciężczynią tej konkurencji została reprezentantka Włoch Sara Simeoni, która w finale ustanowiła rekord świata rezultatem 2,01 m. W rywalizacji wzięły udział dwadzieścia trzy sześciu zawodniczki z piętnastu reprezentacji.

Rekordy

Wyniki

Kwalifikacje 
Minimum wynosiło 1,85 m.

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Skok wzwyż kobiet